Голт Макке́лені (), раніше Голт Квін Мака́лоні (;  , Нью-Йорк) — американський актор, письменник, телевізійний і кінопродюсер.

Біографія 
Голт Маккелені народився 3 вересня 1963 року у місті Нью-Йорк, у творчій родині: його мати,  (1924—2015), була «королевою кабаре» — відомою американською співачкою та актрисою, а батько, Майкл Макалоні (1924—2000) — ірландським актором і продюсером, володарем премії «Тоні» 1970 року. Батьки Голта були одружені у 1961—1969 роках.

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Озвучення відеоігор

Примітки

Посилання 
 

Кіноактори США